Heurgon est un nom de famille français notamment porté par :

 Jacques Heurgon (1903–1995), historien français ;
 Anne Heurgon (1899–1977), fondatrice du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, épouse du précédent ;
 Marc Heurgon (1927–2001), historien et homme politique français, fils des précédents.
 Edith Heurgon (1942–), directrice du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, fille des précédents.

Notes et références